

Geografia
 Fontès – comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania

Persone
 André Fontes – calciatore portoghese
 Asdrúbal Fontes Bayardo – pilota automobilistico uruguaiano
 Carlos José Fontes Diegues – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico brasiliano
 Dagoberto Fontes – ex calciatore uruguaiano
 Erica Fontes – attrice pornografica portoghese
 Fernando Gorriarán Fontes – calciatore uruguaiano
 Guilherme Fontes – attore brasiliano
 Rafael Santana Fontes – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo naturalizzato venezuelano
 Saulo Araújo Fontes – calciatore brasiliano